|-
|(134501)||1999 CK45|| align=right|14,8|| align=right|2,712|| align=right|0,246|| align=right|14,88|| align=right|4,465||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134502)||1999 CW81|| align=right|14,8|| align=right|2,690|| align=right|0,295|| align=right|7,57|| align=right|4,412||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134503)||1999 CO91|| align=right|15,0|| align=right|2,705|| align=right|0,312|| align=right|12,36|| align=right|4,448||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134504)||1999 CL95|| align=right|14,1|| align=right|3,178|| align=right|0,277|| align=right|25,74|| align=right|5,665||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134505)||1999 CG98|| align=right|15,9|| align=right|2,695|| align=right|0,170|| align=right|0,97|| align=right|4,425||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134506)||1999 CZ108|| align=right|15,0|| align=right|2,697|| align=right|0,139|| align=right|13,06|| align=right|4,429||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134507)||1999 CR142|| align=right|15,2|| align=right|2,809|| align=right|0,176|| align=right|9,18|| align=right|4,707||MBA||10. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134508)||1999 CA147|| align=right|15,2|| align=right|2,749|| align=right|0,168|| align=right|8,37|| align=right|4,558||MBA||9. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134509)||1999 FC8|| align=right|17,0|| align=right|2,211|| align=right|0,250|| align=right|5,70|| align=right|3,286||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134510)||1999 FT21|| align=right|15,3|| align=right|3,198|| align=right|0,125|| align=right|2,45|| align=right|5,718||MBA||24. března 1999||Monte Agliale||M. M. M. Santangelo
|-
|(134511)||1999 FK35|| align=right|14,6|| align=right|2,676|| align=right|0,253|| align=right|12,97|| align=right|4,377||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134512)||1999 GC58|| align=right|15,9|| align=right|2,164|| align=right|0,191|| align=right|5,48|| align=right|3,183||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134513)||1999 JN42|| align=right|15,1|| align=right|3,092|| align=right|0,123|| align=right|1,17|| align=right|5,436||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134514)||1999 JK123|| align=right|16,1|| align=right|2,179|| align=right|0,137|| align=right|4,18|| align=right|3,215||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134515)||1999 JL124|| align=right|15,0|| align=right|3,034|| align=right|0,165|| align=right|4,05|| align=right|5,285||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134516)||1999 KM10|| align=right|16,8|| align=right|2,234|| align=right|0,192|| align=right|5,12|| align=right|3,338||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134517)||1999 NN|| align=right|16,4|| align=right|2,249|| align=right|0,187|| align=right|3,85|| align=right|3,372||MBA||7. července 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(134518)||1999 NA18|| align=right|16,1|| align=right|2,297|| align=right|0,212|| align=right|13,04|| align=right|3,481||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134519)||1999 NB21|| align=right|16,1|| align=right|2,285|| align=right|0,184|| align=right|6,51|| align=right|3,453||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134520)||1999 PK3|| align=right|16,9|| align=right|2,352|| align=right|0,183|| align=right|5,11|| align=right|3,605||MBA||12. srpna 1999||Farpoint||G. Hug
|-
|(134521)||1999 RU8|| align=right|16,8|| align=right|2,283|| align=right|0,231|| align=right|8,26|| align=right|3,449||MBA||4. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134522)||1999 RD13|| align=right|16,3|| align=right|2,350|| align=right|0,132|| align=right|6,98|| align=right|3,602||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134523)||1999 RR13|| align=right|16,8|| align=right|2,311|| align=right|0,154|| align=right|3,43|| align=right|3,512||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134524)||1999 RH18|| align=right|16,4|| align=right|2,282|| align=right|0,238|| align=right|3,20|| align=right|3,448||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134525)||1999 RW21|| align=right|16,4|| align=right|2,362|| align=right|0,177|| align=right|3,33|| align=right|3,628||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134526)||1999 RX22|| align=right|16,3|| align=right|2,362|| align=right|0,166|| align=right|4,67|| align=right|3,630||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134527)||1999 RY30|| align=right|15,3|| align=right|2,287|| align=right|0,216|| align=right|23,34|| align=right|3,458||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134528)||1999 RQ38|| align=right|16,1|| align=right|2,351|| align=right|0,166|| align=right|7,61|| align=right|3,603||MBA||12. září 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(134529)||1999 RD40|| align=right|16,4|| align=right|2,352|| align=right|0,282|| align=right|11,69|| align=right|3,607||MBA||12. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(134530)||1999 RN52|| align=right|15,8|| align=right|2,241|| align=right|0,162|| align=right|6,11|| align=right|3,353||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134531)||1999 RN54|| align=right|15,9|| align=right|2,319|| align=right|0,169|| align=right|4,00|| align=right|3,530||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134532)||1999 RF55|| align=right|16,9|| align=right|2,311|| align=right|0,176|| align=right|1,79|| align=right|3,513||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134533)||1999 RO64|| align=right|15,2|| align=right|2,276|| align=right|0,155|| align=right|8,15|| align=right|3,434||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134534)||1999 RN69|| align=right|16,4|| align=right|2,344|| align=right|0,209|| align=right|6,90|| align=right|3,587||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134535)||1999 RZ70|| align=right|16,4|| align=right|2,288|| align=right|0,168|| align=right|5,50|| align=right|3,459||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134536)||1999 RD77|| align=right|16,3|| align=right|2,329|| align=right|0,131|| align=right|7,48|| align=right|3,553||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134537)||1999 RD83|| align=right|16,5|| align=right|2,297|| align=right|0,130|| align=right|7,48|| align=right|3,480||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134538)||1999 RQ84|| align=right|16,7|| align=right|2,319|| align=right|0,217|| align=right|3,19|| align=right|3,531||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134539)||1999 RV89|| align=right|16,2|| align=right|2,368|| align=right|0,121|| align=right|6,31|| align=right|3,644||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134540)||1999 RZ91|| align=right|16,3|| align=right|2,363|| align=right|0,281|| align=right|0,74|| align=right|3,632||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134541)||1999 RD96|| align=right|15,6|| align=right|2,368|| align=right|0,085|| align=right|14,40|| align=right|3,644||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134542)||1999 RZ101|| align=right|15,8|| align=right|2,311|| align=right|0,133|| align=right|5,73|| align=right|3,513||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134543)||1999 RA119|| align=right|16,8|| align=right|2,320|| align=right|0,252|| align=right|10,80|| align=right|3,534||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134544)||1999 RN124|| align=right|16,3|| align=right|2,338|| align=right|0,134|| align=right|5,30|| align=right|3,574||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134545)||1999 RP124|| align=right|16,2|| align=right|2,354|| align=right|0,122|| align=right|5,85|| align=right|3,612||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134546)||1999 RZ136|| align=right|16,3|| align=right|2,248|| align=right|0,128|| align=right|6,91|| align=right|3,371||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134547)||1999 RL148|| align=right|16,3|| align=right|2,344|| align=right|0,215|| align=right|1,58|| align=right|3,589||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134548)||1999 RY150|| align=right|16,2|| align=right|2,347|| align=right|0,189|| align=right|6,61|| align=right|3,595||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134549)||1999 RN154|| align=right|15,2|| align=right|2,286|| align=right|0,083|| align=right|6,16|| align=right|3,455||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134550)||1999 RF157|| align=right|16,3|| align=right|2,333|| align=right|0,172|| align=right|6,18|| align=right|3,563||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134551)||1999 RQ162|| align=right|16,3|| align=right|2,261|| align=right|0,160|| align=right|4,85|| align=right|3,399||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134552)||1999 RD165|| align=right|15,9|| align=right|2,326|| align=right|0,245|| align=right|4,49|| align=right|3,547||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134553)||1999 RK165|| align=right|16,9|| align=right|2,356|| align=right|0,245|| align=right|2,42|| align=right|3,616||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134554)||1999 RE169|| align=right|16,1|| align=right|2,355|| align=right|0,136|| align=right|5,24|| align=right|3,612||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134555)||1999 RN169|| align=right|15,8|| align=right|2,350|| align=right|0,218|| align=right|4,29|| align=right|3,601||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134556)||1999 RV169|| align=right|16,4|| align=right|2,281|| align=right|0,214|| align=right|2,25|| align=right|3,445||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134557)||1999 RH172|| align=right|15,4|| align=right|2,292|| align=right|0,125|| align=right|6,70|| align=right|3,469||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134558)||1999 RW173|| align=right|17,1|| align=right|2,318|| align=right|0,255|| align=right|5,00|| align=right|3,529||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134559)||1999 RB174|| align=right|16,0|| align=right|2,342|| align=right|0,174|| align=right|6,05|| align=right|3,583||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134560)||1999 RV174|| align=right|15,7|| align=right|2,312|| align=right|0,108|| align=right|6,96|| align=right|3,514||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134561)||1999 RM175|| align=right|16,4|| align=right|2,340|| align=right|0,181|| align=right|2,24|| align=right|3,579||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134562)||1999 RS177|| align=right|13,7|| align=right|3,950|| align=right|0,258|| align=right|3,62|| align=right|7,850||HLD||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134563)||1999 RA179|| align=right|16,0|| align=right|2,304|| align=right|0,147|| align=right|7,75|| align=right|3,496||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134564)||1999 RG179|| align=right|16,6|| align=right|2,302|| align=right|0,186|| align=right|4,10|| align=right|3,491||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134565)||1999 RK208|| align=right|15,4|| align=right|2,393|| align=right|0,234|| align=right|8,23|| align=right|3,700||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134566)||1999 RY208|| align=right|16,1|| align=right|2,355|| align=right|0,120|| align=right|5,98|| align=right|3,614||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134567)||1999 RZ212|| align=right|16,4|| align=right|2,355|| align=right|0,153|| align=right|6,27|| align=right|3,614||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134568)||1999 RH215|| align=right|8,1|| align=right|43,55|| align=right|0,149|| align=right|10,21|| align=right|288||CBW||7. září 1999||Mauna Kea||C. A. Trujillo; D. C. Jewitt; J. X. Luu
|-
|(134569)||1999 RH222|| align=right|16,0|| align=right|2,278|| align=right|0,196|| align=right|6,89|| align=right|3,437||MBA||7. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134570)||1999 RM241|| align=right|17,0|| align=right|2,370|| align=right|0,197|| align=right|1,79|| align=right|3,649||MBA||14. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(134571)||1999 RH246|| align=right|16,0|| align=right|2,291|| align=right|0,186|| align=right|3,18|| align=right|3,468||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134572)||1999 RV248|| align=right|16,8|| align=right|2,365|| align=right|0,209|| align=right|1,52|| align=right|3,636||MBA||7. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134573)||1999 SK3|| align=right|14,9|| align=right|2,329|| align=right|0,238|| align=right|23,45|| align=right|3,553||MBA||22. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134574)||1999 SF14|| align=right|15,9|| align=right|2,318|| align=right|0,153|| align=right|4,86|| align=right|3,528||MBA||29. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(134575)||1999 SL15|| align=right|16,3|| align=right|2,383|| align=right|0,183|| align=right|4,39|| align=right|3,677||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(134576)||1999 SX15|| align=right|14,9|| align=right|2,347|| align=right|0,291|| align=right|23,72|| align=right|3,594||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(134577)||1999 SY27|| align=right|13,9|| align=right|2,462|| align=right|0,087|| align=right|28,61|| align=right|3,861||MBA||27. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134578)||1999 TN7|| align=right|16,2|| align=right|2,381|| align=right|0,196|| align=right|2,59|| align=right|3,673||MBA||7. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(134579)||1999 TC14|| align=right|17,8|| align=right|2,356|| align=right|0,200|| align=right|2,76|| align=right|3,616||MBA||13. října 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(134580)||1999 TE19|| align=right|16,2|| align=right|2,328|| align=right|0,082|| align=right|5,97|| align=right|3,552||MBA||11. října 1999||Uccle||T. Pauwels
|-
|(134581)||1999 TX28|| align=right|16,0|| align=right|2,306|| align=right|0,148|| align=right|6,67|| align=right|3,502||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134582)||1999 TZ31|| align=right|17,1|| align=right|2,399|| align=right|0,161|| align=right|1,48|| align=right|3,715||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134583)||1999 TA34|| align=right|16,6|| align=right|2,373|| align=right|0,181|| align=right|0,71|| align=right|3,656||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134584)||1999 TU44|| align=right|16,7|| align=right|2,363|| align=right|0,219|| align=right|2,58|| align=right|3,633||MBA||3. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134585)||1999 TN56|| align=right|16,9|| align=right|2,369|| align=right|0,188|| align=right|1,74|| align=right|3,645||MBA||6. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134586)||1999 TA61|| align=right|17,0|| align=right|2,361|| align=right|0,211|| align=right|1,63|| align=right|3,627||MBA||7. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134587)||1999 TZ62|| align=right|15,5|| align=right|2,547|| align=right|0,129|| align=right|15,44|| align=right|4,063||MBA||7. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134588)||1999 TK64|| align=right|17,2|| align=right|2,319|| align=right|0,227|| align=right|4,80|| align=right|3,530||MBA||8. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134589)||1999 TB94|| align=right|17,2|| align=right|2,341|| align=right|0,225|| align=right|2,60|| align=right|3,580||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134590)||1999 TO96|| align=right|16,0|| align=right|2,329|| align=right|0,136|| align=right|7,66|| align=right|3,554||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134591)||1999 TJ104|| align=right|15,8|| align=right|2,316|| align=right|0,176|| align=right|7,82|| align=right|3,524||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134592)||1999 TK111|| align=right|16,2|| align=right|2,307|| align=right|0,137|| align=right|6,00|| align=right|3,504||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134593)||1999 TR121|| align=right|16,1|| align=right|2,367|| align=right|0,123|| align=right|19,16|| align=right|3,641||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134594)||1999 TZ121|| align=right|16,4|| align=right|2,309|| align=right|0,230|| align=right|1,95|| align=right|3,509||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134595)||1999 TS123|| align=right|16,6|| align=right|2,365|| align=right|0,244|| align=right|3,10|| align=right|3,637||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134596)||1999 TD125|| align=right|15,9|| align=right|2,329|| align=right|0,121|| align=right|6,37|| align=right|3,553||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134597)||1999 TE128|| align=right|16,7|| align=right|2,318|| align=right|0,216|| align=right|2,21|| align=right|3,530||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134598)||1999 TQ147|| align=right|15,6|| align=right|2,791|| align=right|0,106|| align=right|4,54|| align=right|4,662||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134599)||1999 TF148|| align=right|16,3|| align=right|2,360|| align=right|0,104|| align=right|8,63|| align=right|3,625||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134600)||1999 TO149|| align=right|16,6|| align=right|2,373|| align=right|0,153|| align=right|5,69|| align=right|3,655||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134601)||1999 TM151|| align=right|15,8|| align=right|2,314|| align=right|0,244|| align=right|4,51|| align=right|3,519||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134602)||1999 TX151|| align=right|15,7|| align=right|2,355|| align=right|0,137|| align=right|6,92|| align=right|3,614||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134603)||1999 TJ171|| align=right|16,9|| align=right|2,387|| align=right|0,197|| align=right|0,63|| align=right|3,688||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134604)||1999 TN174|| align=right|16,2|| align=right|2,376|| align=right|0,037|| align=right|4,39|| align=right|3,661||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134605)||1999 TF177|| align=right|16,5|| align=right|2,351|| align=right|0,215|| align=right|2,96|| align=right|3,605||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134606)||1999 TH191|| align=right|13,5|| align=right|3,957|| align=right|0,286|| align=right|8,96|| align=right|7,869||HLD||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134607)||1999 TK197|| align=right|16,3|| align=right|2,387|| align=right|0,219|| align=right|3,46|| align=right|3,687||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134608)||1999 TS200|| align=right|15,7|| align=right|2,271|| align=right|0,183|| align=right|5,99|| align=right|3,422||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134609)||1999 TO213|| align=right|16,7|| align=right|2,385|| align=right|0,136|| align=right|2,77|| align=right|3,682||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134610)||1999 TE215|| align=right|16,6|| align=right|2,325|| align=right|0,184|| align=right|4,04|| align=right|3,544||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134611)||1999 TN217|| align=right|16,4|| align=right|2,354|| align=right|0,080|| align=right|5,22|| align=right|3,612||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134612)||1999 TO218|| align=right|15,3|| align=right|2,652|| align=right|0,118|| align=right|5,69|| align=right|4,319||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134613)||1999 TT220|| align=right|16,4|| align=right|2,415|| align=right|0,135|| align=right|5,25|| align=right|3,751||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(134614)||1999 TB232|| align=right|16,1|| align=right|2,346|| align=right|0,233|| align=right|5,69|| align=right|3,592||MBA||5. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(134615)||1999 TC232|| align=right|16,5|| align=right|2,352|| align=right|0,133|| align=right|6,97|| align=right|3,607||MBA||5. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(134616)||1999 TP235|| align=right|16,9|| align=right|2,384|| align=right|0,199|| align=right|2,96|| align=right|3,680||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(134617)||1999 TZ242|| align=right|15,7|| align=right|2,355|| align=right|0,219|| align=right|6,41|| align=right|3,612||MBA||4. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134618)||1999 TJ259|| align=right|16,8|| align=right|2,368|| align=right|0,187|| align=right|2,46|| align=right|3,643||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134619)||1999 TA260|| align=right|16,5|| align=right|2,332|| align=right|0,204|| align=right|4,29|| align=right|3,561||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134620)||1999 TC265|| align=right|16,4|| align=right|1,958|| align=right|0,065|| align=right|19,96|| align=right|2,739||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134621)||1999 TC271|| align=right|16,2|| align=right|2,338|| align=right|0,252|| align=right|4,15|| align=right|3,575||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134622)||1999 TT271|| align=right|16,5|| align=right|2,333|| align=right|0,054|| align=right|6,77|| align=right|3,563||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134623)||1999 TM272|| align=right|16,6|| align=right|2,354|| align=right|0,135|| align=right|6,33|| align=right|3,612||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134624)||1999 TZ272|| align=right|15,6|| align=right|2,389|| align=right|0,149|| align=right|6,88|| align=right|3,693||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134625)||1999 TM273|| align=right|15,1|| align=right|2,785|| align=right|0,143|| align=right|12,69|| align=right|4,648||MBA||5. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134626)||1999 TM274|| align=right|15,9|| align=right|2,316|| align=right|0,143|| align=right|6,10|| align=right|3,523||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134627)||1999 TA281|| align=right|17,1|| align=right|2,316|| align=right|0,201|| align=right|22,44|| align=right|3,524||MBA||8. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134628)||1999 TR283|| align=right|16,7|| align=right|2,338|| align=right|0,234|| align=right|3,14|| align=right|3,574||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134629)||1999 TK286|| align=right|16,1|| align=right|2,441|| align=right|0,151|| align=right|4,48|| align=right|3,813||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134630)||1999 TC315|| align=right|16,7|| align=right|2,339|| align=right|0,185|| align=right|4,06|| align=right|3,576||MBA||9. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(134631)||1999 TX322|| align=right|16,0|| align=right|2,322|| align=right|0,179|| align=right|8,17|| align=right|3,537||MBA||2. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134632)||1999 UG7|| align=right|15,0|| align=right|2,325|| align=right|0,174|| align=right|25,33|| align=right|3,544||MBA||30. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134633)||1999 UG8|| align=right|16,3|| align=right|2,362|| align=right|0,207|| align=right|1,39|| align=right|3,629||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(134634)||1999 UH12|| align=right|17,1|| align=right|2,369|| align=right|0,172|| align=right|2,06|| align=right|3,645||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134635)||1999 UY15|| align=right|15,8|| align=right|2,375|| align=right|0,233|| align=right|10,36|| align=right|3,660||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(134636)||1999 UB20|| align=right|16,0|| align=right|2,328|| align=right|0,183|| align=right|21,80|| align=right|3,551||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134637)||1999 UD24|| align=right|15,8|| align=right|2,420|| align=right|0,128|| align=right|5,50|| align=right|3,764||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(134638)||1999 UD37|| align=right|15,6|| align=right|2,729|| align=right|0,133|| align=right|5,30|| align=right|4,507||MBA||16. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134639)||1999 UH38|| align=right|15,7|| align=right|2,298|| align=right|0,148|| align=right|7,78|| align=right|3,483||MBA||17. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134640)||1999 UV42|| align=right|16,5|| align=right|2,410|| align=right|0,141|| align=right|6,10|| align=right|3,740||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(134641)||1999 UA43|| align=right|15,8|| align=right|2,384|| align=right|0,160|| align=right|4,22|| align=right|3,680||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(134642)||1999 UV44|| align=right|14,2|| align=right|3,975|| align=right|0,266|| align=right|4,07|| align=right|7,924||HLD||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(134643)||1999 UU47|| align=right|15,4|| align=right|2,401|| align=right|0,167|| align=right|8,10|| align=right|3,721||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(134644)||1999 VV4|| align=right|15,4|| align=right|2,386|| align=right|0,181|| align=right|3,32|| align=right|3,685||MBA||5. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(134645)||1999 VZ4|| align=right|15,7|| align=right|2,425|| align=right|0,181|| align=right|2,51|| align=right|3,775||MBA||5. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(134646)||1999 VN7|| align=right|15,7|| align=right|2,421|| align=right|0,137|| align=right|3,72|| align=right|3,767||MBA||7. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(134647)||1999 VM9|| align=right|16,5|| align=right|2,325|| align=right|0,236|| align=right|4,31|| align=right|3,545||MBA||8. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(134648)||1999 VN22|| align=right|15,5|| align=right|2,350|| align=right|0,243|| align=right|3,01|| align=right|3,602||MBA||13. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(134649)||1999 VR28|| align=right|16,7|| align=right|2,388|| align=right|0,254|| align=right|1,93|| align=right|3,690||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134650)||1999 VS29|| align=right|16,2|| align=right|2,396|| align=right|0,222|| align=right|3,12|| align=right|3,708||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134651)||1999 VQ37|| align=right|15,6|| align=right|2,377|| align=right|0,255|| align=right|8,62|| align=right|3,665||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134652)||1999 VT37|| align=right|13,8|| align=right|3,941|| align=right|0,251|| align=right|1,19|| align=right|7,823||HLD||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134653)||1999 VJ38|| align=right|16,4|| align=right|2,339|| align=right|0,254|| align=right|3,74|| align=right|3,577||MBA||10. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134654)||1999 VK40|| align=right|15,8|| align=right|2,373|| align=right|0,156|| align=right|4,31|| align=right|3,655||MBA||13. listopadu 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(134655)||1999 VR51|| align=right|16,5|| align=right|2,301|| align=right|0,205|| align=right|4,97|| align=right|3,489||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134656)||1999 VV68|| align=right|15,8|| align=right|2,397|| align=right|0,161|| align=right|5,44|| align=right|3,710||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134657)||1999 VG79|| align=right|16,6|| align=right|2,386|| align=right|0,208|| align=right|1,47|| align=right|3,684||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134658)||1999 VS85|| align=right|16,2|| align=right|2,358|| align=right|0,143|| align=right|2,25|| align=right|3,621||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134659)||1999 VX88|| align=right|15,7|| align=right|2,418|| align=right|0,174|| align=right|7,16|| align=right|3,759||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134660)||1999 VR112|| align=right|16,8|| align=right|2,446|| align=right|0,180|| align=right|0,85|| align=right|3,825||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134661)||1999 VT112|| align=right|17,2|| align=right|2,438|| align=right|0,147|| align=right|0,77|| align=right|3,805||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134662)||1999 VQ128|| align=right|17,0|| align=right|2,421|| align=right|0,174|| align=right|0,64|| align=right|3,766||MBA||9. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134663)||1999 VM135|| align=right|15,7|| align=right|2,441|| align=right|0,230|| align=right|3,73|| align=right|3,814||MBA||13. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134664)||1999 VE144|| align=right|16,7|| align=right|2,385|| align=right|0,206|| align=right|3,91|| align=right|3,682||MBA||11. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(134665)||1999 VR148|| align=right|16,7|| align=right|2,366|| align=right|0,158|| align=right|3,65|| align=right|3,639||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134666)||1999 VM156|| align=right|16,6|| align=right|2,417|| align=right|0,214|| align=right|0,77|| align=right|3,757||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134667)||1999 VQ164|| align=right|16,1|| align=right|2,413|| align=right|0,069|| align=right|4,54|| align=right|3,749||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134668)||1999 VX169|| align=right|16,1|| align=right|2,447|| align=right|0,157|| align=right|2,45|| align=right|3,827||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134669)||1999 VC186|| align=right|16,3|| align=right|2,374|| align=right|0,183|| align=right|2,28|| align=right|3,657||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134670)||1999 VF189|| align=right|16,9|| align=right|2,339|| align=right|0,233|| align=right|2,50|| align=right|3,575||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134671)||1999 VF193|| align=right|16,2|| align=right|2,384|| align=right|0,163|| align=right|7,05|| align=right|3,681||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(134672)||1999 VE205|| align=right|16,5|| align=right|2,337|| align=right|0,248|| align=right|3,62|| align=right|3,572||MBA||11. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(134673)||1999 VM211|| align=right|16,5|| align=right|2,375|| align=right|0,227|| align=right|2,00|| align=right|3,660||MBA||14. listopadu 1999||Uccle||E. W. Elst
|-
|(134674)||1999 VO225|| align=right|16,2|| align=right|2,374|| align=right|0,143|| align=right|5,65|| align=right|3,657||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134675)||1999 WR6|| align=right|15,7|| align=right|2,429|| align=right|0,120|| align=right|7,13|| align=right|3,785||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(134676)||1999 WN11|| align=right|15,7|| align=right|2,343|| align=right|0,242|| align=right|3,61|| align=right|3,586||MBA||29. listopadu 1999||Nachi-Katsuura||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|(134677)||1999 WD14|| align=right|16,2|| align=right|2,415|| align=right|0,146|| align=right|6,92|| align=right|3,753||MBA||28. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134678)||1999 WZ16|| align=right|16,6|| align=right|2,397|| align=right|0,142|| align=right|5,85|| align=right|3,710||MBA||30. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134679)||1999 XX4|| align=right|16,2|| align=right|2,409|| align=right|0,227|| align=right|2,83|| align=right|3,738||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(134680)||1999 XX24|| align=right|15,7|| align=right|2,441|| align=right|0,131|| align=right|7,62|| align=right|3,814||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134681)||1999 XC25|| align=right|15,5|| align=right|2,387|| align=right|0,313|| align=right|8,30|| align=right|3,688||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134682)||1999 XM27|| align=right|15,7|| align=right|2,369|| align=right|0,211|| align=right|6,07|| align=right|3,646||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134683)||1999 XO28|| align=right|16,6|| align=right|2,371|| align=right|0,214|| align=right|2,18|| align=right|3,649||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134684)||1999 XM32|| align=right|15,1|| align=right|2,564|| align=right|0,215|| align=right|5,55|| align=right|4,104||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134685)||1999 XJ43|| align=right|16,4|| align=right|2,363|| align=right|0,139|| align=right|0,91|| align=right|3,632||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134686)||1999 XP50|| align=right|15,9|| align=right|2,379|| align=right|0,236|| align=right|5,86|| align=right|3,668||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134687)||1999 XL56|| align=right|15,8|| align=right|2,425|| align=right|0,195|| align=right|2,56|| align=right|3,776||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134688)||1999 XS58|| align=right|16,2|| align=right|2,442|| align=right|0,183|| align=right|2,38|| align=right|3,816||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134689)||1999 XO61|| align=right|16,2|| align=right|2,415|| align=right|0,214|| align=right|2,21|| align=right|3,752||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134690)||1999 XP61|| align=right|14,3|| align=right|4,007|| align=right|0,253|| align=right|2,85|| align=right|8,019||HLD||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134691)||1999 XR61|| align=right|16,1|| align=right|2,438|| align=right|0,183|| align=right|2,10|| align=right|3,805||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134692)||1999 XV66|| align=right|16,4|| align=right|2,478|| align=right|0,121|| align=right|3,12|| align=right|3,900||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134693)||1999 XP67|| align=right|15,7|| align=right|2,418|| align=right|0,164|| align=right|1,84|| align=right|3,759||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134694)||1999 XX72|| align=right|16,9|| align=right|2,172|| align=right|0,154|| align=right|4,75|| align=right|3,201||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134695)||1999 XR82|| align=right|15,7|| align=right|2,390|| align=right|0,222|| align=right|4,42|| align=right|3,695||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134696)||1999 XZ96|| align=right|16,3|| align=right|2,398|| align=right|0,236|| align=right|1,32|| align=right|3,712||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134697)||1999 XG105|| align=right|16,4|| align=right|2,364|| align=right|0,176|| align=right|6,19|| align=right|3,634||MBA||8. prosince 1999||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(134698)||1999 XY115|| align=right|15,6|| align=right|2,417|| align=right|0,206|| align=right|6,77|| align=right|3,757||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(134699)||1999 XX118|| align=right|15,6|| align=right|2,409|| align=right|0,202|| align=right|1,55|| align=right|3,739||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(134700)||1999 XB120|| align=right|16,4|| align=right|2,344|| align=right|0,254|| align=right|2,26|| align=right|3,588||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(134701)||1999 XT122|| align=right|16,6|| align=right|2,396|| align=right|0,235|| align=right|4,20|| align=right|3,709||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(134702)||1999 XQ125|| align=right|15,7|| align=right|2,395|| align=right|0,148|| align=right|5,62|| align=right|3,706||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(134703)||1999 XM137|| align=right|16,0|| align=right|2,325|| align=right|0,172|| align=right|3,68|| align=right|3,545||MBA||2. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134704)||1999 XS156|| align=right|16,5|| align=right|2,337|| align=right|0,226|| align=right|2,52|| align=right|3,573||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134705)||1999 XA186|| align=right|14,8|| align=right|2,387|| align=right|0,304|| align=right|12,47|| align=right|3,688||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134706)||1999 XK202|| align=right|15,1|| align=right|2,542|| align=right|0,100|| align=right|12,21|| align=right|4,051||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134707)||1999 XD212|| align=right|15,8|| align=right|2,460|| align=right|0,187|| align=right|10,55|| align=right|3,857||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134708)||1999 XR215|| align=right|14,9|| align=right|2,561|| align=right|0,207|| align=right|8,35|| align=right|4,098||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134709)||1999 XT228|| align=right|16,4|| align=right|2,523|| align=right|0,117|| align=right|5,13|| align=right|4,006||MBA||14. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134710)||1999 XR230|| align=right|15,7|| align=right|2,393|| align=right|0,179|| align=right|5,34|| align=right|3,701||MBA||7. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134711)||1999 XV241|| align=right|15,8|| align=right|2,446|| align=right|0,197|| align=right|6,21|| align=right|3,825||MBA||13. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134712)||1999 XZ248|| align=right|15,8|| align=right|2,401|| align=right|0,156|| align=right|10,82|| align=right|3,720||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(134713)||1999 XC251|| align=right|16,6|| align=right|2,422|| align=right|0,147|| align=right|2,05|| align=right|3,770||MBA||5. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134714)||1999 XJ254|| align=right|16,6|| align=right|2,527|| align=right|0,015|| align=right|2,26|| align=right|4,016||MBA||12. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134715)||1999 YJ14|| align=right|16,0|| align=right|2,556|| align=right|0,174|| align=right|0,99|| align=right|4,087||MBA||31. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134716)||1999 YL16|| align=right|15,7|| align=right|2,625|| align=right|0,124|| align=right|3,02|| align=right|4,253||MBA||31. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134717)||2000 AO1|| align=right|14,3|| align=right|2,610|| align=right|0,134|| align=right|28,00|| align=right|4,215||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134718)||2000 AP12|| align=right|14,8|| align=right|2,533|| align=right|0,189|| align=right|3,11|| align=right|4,030||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134719)||2000 AF14|| align=right|16,1|| align=right|2,411|| align=right|0,119|| align=right|6,05|| align=right|3,742||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134720)||2000 AX29|| align=right|11,2|| align=right|5,213|| align=right|0,088|| align=right|27,58|| align=right|11,91||JUT||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134721)||2000 AE32|| align=right|15,9|| align=right|2,435|| align=right|0,261|| align=right|8,39|| align=right|3,799||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134722)||2000 AL37|| align=right|16,1|| align=right|2,590|| align=right|0,168|| align=right|2,57|| align=right|4,167||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134723)||2000 AV38|| align=right|15,2|| align=right|2,554|| align=right|0,065|| align=right|3,90|| align=right|4,082||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134724)||2000 AE40|| align=right|15,4|| align=right|2,426|| align=right|0,207|| align=right|4,41|| align=right|3,777||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134725)||2000 AX52|| align=right|15,6|| align=right|2,355|| align=right|0,240|| align=right|4,07|| align=right|3,614||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134726)||2000 AJ67|| align=right|15,8|| align=right|2,513|| align=right|0,082|| align=right|1,95|| align=right|3,983||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134727)||2000 AR68|| align=right|15,4|| align=right|2,439|| align=right|0,143|| align=right|7,04|| align=right|3,809||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134728)||2000 AN77|| align=right|16,5|| align=right|2,445|| align=right|0,243|| align=right|3,89|| align=right|3,822||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134729)||2000 AP92|| align=right|14,8|| align=right|2,346|| align=right|0,255|| align=right|22,82|| align=right|3,594||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134730)||2000 AX97|| align=right|15,6|| align=right|1,933|| align=right|0,032|| align=right|19,94|| align=right|2,686||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134731)||2000 AU101|| align=right|15,9|| align=right|2,422|| align=right|0,199|| align=right|4,37|| align=right|3,770||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134732)||2000 AW122|| align=right|16,4|| align=right|2,427|| align=right|0,265|| align=right|4,28|| align=right|3,780||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134733)||2000 AA130|| align=right|15,3|| align=right|2,674|| align=right|0,103|| align=right|29,51|| align=right|4,373||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134734)||2000 AQ130|| align=right|14,7|| align=right|2,617|| align=right|0,076|| align=right|13,29|| align=right|4,232||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134735)||2000 AV144|| align=right|14,7|| align=right|2,639|| align=right|0,141|| align=right|12,76|| align=right|4,286||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134736)||2000 AS151|| align=right|15,5|| align=right|2,330|| align=right|0,241|| align=right|6,97|| align=right|3,556||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134737)||2000 AO155|| align=right|15,9|| align=right|2,388|| align=right|0,180|| align=right|3,08|| align=right|3,690||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134738)||2000 AM168|| align=right|16,0|| align=right|2,616|| align=right|0,128|| align=right|5,90|| align=right|4,230||MBA||13. ledna 2000||Kleť||Klet
|-
|(134739)||2000 AZ171|| align=right|15,9|| align=right|2,420|| align=right|0,221|| align=right|8,37|| align=right|3,765||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134740)||2000 AX187|| align=right|15,0|| align=right|2,403|| align=right|0,189|| align=right|12,29|| align=right|3,724||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134741)||2000 AM195|| align=right|15,3|| align=right|2,578|| align=right|0,220|| align=right|12,15|| align=right|4,139||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134742)||2000 AK204|| align=right|15,4|| align=right|2,586|| align=right|0,098|| align=right|4,44|| align=right|4,158||MBA||14. ledna 2000||Kleť||Klet
|-
|(134743)||2000 AY230|| align=right|16,0|| align=right|2,375|| align=right|0,292|| align=right|6,63|| align=right|3,661||MBA||4. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134744)||2000 AM232|| align=right|15,7|| align=right|2,622|| align=right|0,042|| align=right|7,24|| align=right|4,245||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134745)||2000 AW247|| align=right|15,4|| align=right|2,401|| align=right|0,180|| align=right|10,91|| align=right|3,720||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134746)||2000 BO6|| align=right|16,4|| align=right|1,839|| align=right|0,150|| align=right|19,75|| align=right|2,494||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134747)||2000 BR10|| align=right|15,7|| align=right|2,533|| align=right|0,097|| align=right|2,68|| align=right|4,030||MBA||28. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134748)||2000 BF14|| align=right|16,0|| align=right|2,526|| align=right|0,148|| align=right|2,74|| align=right|4,013||MBA||28. ledna 2000||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(134749)||2000 BT24|| align=right|11,8|| align=right|5,271|| align=right|0,095|| align=right|20,48|| align=right|12,10||JUT||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134750)||2000 BE26|| align=right|16,2|| align=right|2,546|| align=right|0,085|| align=right|1,80|| align=right|4,062||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
CBW – kubewano,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek